Buton (eiland), een eiland in de provincie Zuidoost-Celebes
 Buton (regentschap), een regentschap van de provincie Zuidoost-Celebes